Батурін (жін. ф. Батуріна) — прізвище. Відомі носії:
Батуріна
 Батуріна Надія Петрівна (1928—2017) — радянська, українська акторка театру, кіно і телебачення. Народна артистка України (1996).
Батурін
 Батурін Віктор Миколайович (1937, Полтава — 1993, Полтава) — український графік, оформлювач. Член НСХУ (1984). Заслужений художник УРСР (1984), головний художник Полтави (1992).
 Батурін Микола Павлович (1910, с. Лабіно, нині Тюменська обл., РФ — 13. 10. 1973, Донецьк) — радянський військовик, учасник 2-ї світової війни. Герой Радянського Союзу (1945).
 Батурін Олег Ігоревич — український журналіст. Кавалер ордена «За заслуги» III ступеня.
 Батурін Олександр Валентинович (1983—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Батурін Юрій Анатолійович (* 1972) — російський актор театру і кіно.

Також 
 Батурин Сергій — псевдонім українського письменника, автора романів і повістей, поезій та публіцистичної хроніки «Українські невільники Третього рейху», лауреата низки літературних премій.
 Батурин (значення)

Примітки 

Російські прізвища